Jersey Boys (comédie musicale)
 Jersey Boys (film)